Оливал (Вила-Нова-де-Гайа) — район в Португалии, входит в округ Порту. 
 Оливал (Орен) — район в Португалии, входит в округ Сантарен.